Hutmuseum steht für:

 Deutsches Hutmuseum Lindenberg in Lindenberg im Allgäu
 Hutmuseum Nürnberg, Privatmuseum in Nürnberg